IAI steht für:
 Ibero-Amerikanisches Institut, Preußischer Kulturbesitz
 frühere Industrieallianz für Interoperabilität (engl. International Alliance for Interoperability), heute BuildingSMART International (bSI)
 Institut für Automatisierung und Informatik
 International African Institute
 Istituto Affari Internazionali
 Islamische Armee im Irak
 Israel Aerospace Industries
 Iaijutsu

Iai bezeichnet:
 Iai (Bildhauer), altägyptischer Bildhauer

iai steht für:
 Iaai (ISO-639-3-Code), ozeanische Sprache auf Uvea Island, Neukaledonien

Abkürzung